

Palmarès
Europei
Praga 2020: oro negli 81 kg.

Universiadi
Napoli 2019: bronzo negli 81 kg.

Europei Under-23
Parenzo 2020: oro negli 81 kg.

Mondiali juniores
Zagabria 2017: bronzo nei 73 kg.
Marrakech 2019: bronzo negli 81 kg.

Europei juniores
Maribor 2017: bronzo nei 73 kg.
Sofia 2018: argento negli 81 kg.
Vantaa 2019: oro negli 81 kg.

Vittorie nel circuito IJF

Collegamenti esterni